IKEA, een concern van Zweedse oorsprong, met vestigingen over de hele wereld
 IKEA Museum - meubelmuseum in Zweden
 IKEA Heights - webserie uit 2009
 Stichting IKEA Foundation - charitatieve stichting gevestigd in Delft

 Ikea (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen uit de familie Encyrtidae